Eastover (Carolina del Nord)
 Eastover (Carolina del Sud)